Ас ( — «туз») — висококласний спеціаліст своєї справи, слово вживається перш за все щодо бойових льотчиків.
 Ас — назва старовинної римської мідної монети, що карбувалася в Римі за часів Сервія Туллія, але ймовірно, що з'явилася лише на початку республіки.
 «Ас» — італійська комедія творчого дуету Кастеллано і Піполо 1981 року з Адріано Челентано і Едвіж Фенек в головних ролях.
 «Ас із асів» — кінокомедія Жерара Урі 1982 року з Жан-Полем Бельмондо.
 Женев'єва Ас (; 1923—2021) — французька художниця.

Див. також 
 Аси
 АС